Список ссавців Угорщини містить перелік видів, зареєстрованих на території Угорщини (центральна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 16 видів ряду Хижі (Carnivora), 5 — ряду Cetartiodactyla, 29 — Рукокрилі (Chiroptera), 12 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 26 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 87 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває на межі зникнення, 1 є уразливим, 8 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Угорщина
 
Фауна Угорщини
Списки:Угорщина